Hugo I van Chalon, graaf van Chalon (987-1039)
 Hugo II van Chalon, graaf van Chalon (1065-ca. 1079)
 Hugo III van Chalon, graaf-gemaal van Bourgondië (1248-1266)
 Hugo van Chalon (bisschop), prinsbisschop van Luik (1296-1301) en aartsbisschop van Besançon (1301-1312)
 Hugo I van Chalon-Arlay, heer van Arlay (ca. 1315-1322)
 Hugo II van Chalon-Arlay, heer van Arlay (?-1388)
 Hugo van Chalon-Arlay (-1490), heer van Château-Guyon (1476?-1490?) (zoon van Lodewijk II van Chalon-Arlay, prins van Orange)